Termin endopeptidaza-2 ima više značenja.

 Neprilizin, enzim
 Meprin-A, enzim